Чолуте́ка (, полное ) — город на юге Гондураса, административный центр департамента Чолутека. Население 101,6 тыс. (2001, оценка) .

География 
Город расположен на Панамериканском шоссе, около границы с Никарагуа, на реке Чолутека. Через реку перекинут мост, построенный в 1930-х годах инженерными войсками армии США.

Мост, построенный в 1998 году, на несколько лет потерял своё значение после урагана Митч. Был восстановлен в 2003 году, с троекратным увеличением количества пролётов и усиленными съездами.

Климат

История 
Основан в 1522 году, в 1845 году получил статус города. С колониального периода в городе сохранилось много зданий.

Наводнение во время урагана Митч в 1998 году вызвало значительные разрушения в Чолутеке. Количество выпавших осадков превысило несколько месячных норм, что привело к разливу реки Чолутека.

Экономика 
Чолутека – один из экономически развитых районов Гондураса. Сельское хозяйство: производство сахара; разведение креветок; выращивают дыни, арбузы, бамию, батат, хлопчатник, кофе, кунжут, кукурузу; скотоводство, рыболовство. Кожевенная, лесная промышленность.

Транзитный пункт на Панамериканском шоссе. Аэродром.

Известные персоналии 
В Чолутеке родился Хосе Сесилио дель Валье (1780—1834) — глава Гондураса в 1823—1824 годах (в составе федерации Соединённые Провинции Центральной Америки).

Примечания

Источники 
 «Чолутека». БСЭ, 3-е издание.
 «Choluteca». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite (2007).

Города Гондураса